4-й межзональный турнир по шахматам — состоялся в Портороже с 4 августа по 12 сентября 1958 года. Все участники (21) определились в зональных турнирах (в связи с отказом Самуэля Решевского второе место от зоны США было передано ближайшему кандидату Джеймсу Шервину). В турнир претендентов выходило 6 победителей.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1958 год в шахматах